Denver er navnet på flere forskellige byer i USA:

 Denver, Colorado – den mest kendte Denver
 Denver, Illinois
 Denver, Indiana
 Denver, Iowa
 Denver, Missouri
 Denver, North Carolina
 Denver, Ohio
 Denver, Pennsylvania
 Denver City
 Denver Township, Isabella County
 Denver Township, Newaygo County
 Denver Township, Minnesota

Denver, Norfolk, er en by i England.